Fundeni se poate referi la:

Fundeni, Bacău
Fundeni, Buzău
Fundeni, Călărași
Fundeni, Galați
Fundeni, Ilfov
Fundeni, Prahova

Vezi și 
Fundeanu
Fundata
Fundătura
Fundu Văii

Toponime românești